Повіт Фунай
Фунай-хан